Faith steht für:
 Faith (Album) und Faith (Lied) von George Michael
 Faith, Album sowie dessen Titellied von The Cure
 Faith (Hund), der einzige Hund, der dauerhaft auf zwei Beinen laufen kann
 Faith (Band), eine schwedische Doom-Metal-Band
 The Faith, eine US-amerikanische Hardcore-Punk-Band
 Faith van Helsing, eine Horror-Hörspiel-Reihe
 Mount Faith, Berg im Palmerland, Antarktika

Faith bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Faith (Arkansas)
 Faith (Minnesota), im Norman County
 Faith (Missouri)
 Faith (North Carolina), im Rowan County
 Faith (South Dakota), im Meade County

Familien- oder Künstlername:
 Adam Faith (1940–2003), englischer Popsänger, Schauspieler und Produzent
Carl Faith (1927–2014), US-amerikanischer Mathematiker
 Juraj Faith (* 1976), slowakischer Eishockeyspieler
 Paloma Faith, eigentlich Paloma Faith Blomfield, englische Schauspielerin und Sängerin
 Percy Faith (1908–1976), US-amerikanischer Orchesterleiter
 Sheila Faith († 2014), britische Politikerin

Vorname:
→ siehe Faith (Vorname)

Siehe auch:
 Feith
 Feid
 Feit
 Veit
 Fait
 Fajt
 VAIT